Zucchi ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Zucchi (1679–1740), italienischer Baumeister
 Angelo Zucchi, italienischer Politiker (PD)
 Antonio Zucchi (1726–1795), italienischer Maler
 Francesco Zucchi (1692–1764), italienischer Kupferstecher
 Giovanni Zucchi (1931–2021), italienischer Ruderer
 Giuseppe Zucchi (1721–1805), italienischer Kupferstecher und Radierer, 1765 tätig in Glauchau
 Herbert Zucchi (* 1950), deutscher Biologe
 Jacopo Zucchi (1541–1590), florentinischer Maler
 Lorenzo Zucchi (1704–1779), italienischer Kupferstecher
 Niccolò Zucchi (1586–1670), italienischer Jesuit, Astronom und Physiker, siehe Nicolaus Zucchius
 Roby Zucchi (* 1972), italienischer Wasserskifahrer
 Thaila Zucchi (* 1981), italienisch-britische Sängerin und Schauspielerin
Virginia Zucchi (1849–1930), italienische Primaballerina und Pädagogin